Mathieu Maret, né le  à Martigny, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques  
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Monthey ||  || 16 || 1 || 1 || 2 || 2 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4
|- 
|rowspan="2"|  2007-2008 || HC Sierre U20 || Juniors Élites B || 3 || 1 || 1 || 2 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
| HC Sierre || LNB || 45 || 0 || 4 || 4 || 38 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|rowspan="3"|  2008-2009 || HC Sierre U20 || Juniors Élites B || 13 || 1 || 7 || 8 || 32 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| HC Sierre || LNB || 28 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|  Davos U20 || Juniors Élites || 7 || 0 || 1 || 1 || 2 || 13 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
|rowspan="2"|  2009-2010 || HC Davos U20 || Juniors Élites || 35 || 6 || 18 || 24 || 36 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|- 
| HC Davos || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2010-2011  || Austin Bruins || NAHL || 18 || 1 || 4 || 5 || 20 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|rowspan="2"|  2010-2011 || HC Ajoie U20 || Juniors Élites B || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 5 || 1 || 6 || 12
|- 
| HC Ajoie || LNB || 11 || 0 || 1 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2011-2012 || HC Red Ice ||  || 22 || 3 || 13 || 16 || 8 || 13 || 2 || 7 || 9 || 20
|- 
|rowspan="2"|  2012-2013 || HC Red Ice || LNB || 49 || 2 || 13 || 15 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 6
|- 
| HC Villars ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 2013-2014 || HC Red Ice || LNB || 43 || 3 || 5 || 8 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
|rowspan="2"|  2014-2015||HC Red Ice||LNB||46||1||21||22||18||9||0||2||2||6
|-
| HC Fribourg-Gottéron || LNA ||3||0||1||0||1||-||-||-||-||-
|-
| 2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||50 || 0 || 4 || 4 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|rowspan="2"| 2016-2017 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||21 || 1 || 2 || 3 || 2 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| HC Red Ice || LNB||4||1||1||2||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"| 2017-2018 || HC Ajoie || LNB ||32 || 3 || 2 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 13 || 1 || 5 ||6 || 2 || 5 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2018-2019 || SC Langenthal || LNB ||43 || 2 || 7 || 9 || 12 || 15 || 1 || 1 || 2 || 4 	
|-
|2019-2020 || SC Langenthal || LNB || 40 || 3 || 8 || 11 || 18 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
|2020-2021 || SC Langenthal || LNB || 45 || 6 || 12 || 18 || 16 || 12 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
| 2021-2022|| SC Langenthal || LNB ||  ||

Notes et références 

Naissance en mars 1991
Naissance à Martigny
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Villars
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langenthal